L'oreneta cuallarga (Hirundo smithii) és una espècie d'ocell de la família dels hirundínids (Hirundinidae) que habita sabanes i ciutats de gran part de l'Àfrica Subsahariana, Tadjikistan, Afganistan, nord del Pakistan, l'Índia, Birmània i bona part d'Indoxina.

Referències 

Hirundo